Kushiro ist der Name:
 einer ehemaligen Provinz Japans: Provinz Kushiro
 einer Unterpräfektur der Präfektur Hokkaidō: Unterpräfektur Kushiro
 einer Großstadt in dieser Unterpräfektur: Kushiro-shi
 eines Landkreises in dieser Unterpräfektur: Kushiro-gun (Hokkaidō)
 einer Kleinstadt in diesem Landkreis: Kushiro-chō
 eines Flusses in dieser Unterpräfektur: Kushiro (Fluss)
 eines Asteroiden: (4096) Kushiro

Kushiro ist der Familienname folgender Personen:
 Ikuo Kushiro (* 1934), japanischer Petrologe